Федотов, Василий:
 Федотов, Василий Григорьевич (1919—1983) — полный кавалер Ордена Славы, командир расчёта миномёта.
 Федотов, Василий Николаевич (1924—2000) — Герой Советского Союза, старшина.
 Федотов, Василий Николаевич (1915—1997) — Герой Советского Союза, генерал-майор.